Георгий Андреевич Серёгин (1912—1970) — советский инженер-конструктор. Лауреат Сталинской премии второй степени.

Основные биографические сведения 
 Родился в 1912 году.
 Работал в танковом конструкторском бюро Кировского завода под руководством Ж. Я. Котина. Занимался научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по созданию ходовой части советских танков (в частности, индивидуальных торсионных подвесок). 
 Принимал участие в создании тяжёлых танков КВ-1, КВ-2, КВ-85, Т-10, легкого плавающего танка ПТ-76 и колёсных тракторов К-700, К-700А и К-701.
 Скончался в 1970 году.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1943)  — за коренное усовершенствование технологии производства сложных профилей проката, обеспечившее увеличение выпуска военной продукции
 Бронзовая медаль ВДНХ (1966) — за успехи в народном хозяйстве СССР.
 орден Отечественной войны I степени 
 два ордена «Знак Почёта».
 медаль «За оборону Ленинграда» 
 медаль «В память 250-летия Ленинграда».

Примечания 

Персоналии:Кировский завод